Aleksandra Popławska (ur. 1976) – polska aktorka i wokalistka
 Aleksandra Popławska (ur. 1984) – polska polityk, przewodnicząca partii Biało-Czerwoni